

Мероприятия

Выпуски игр 
Ниже представлена информация об играх, выпуск которых состоялся в 2016 году.

Звёздочка (*) после названия игры означает, что данная игра была выпущена на территории Японии. Выход таких игр в других регионах может состояться позднее.

I квартал (январь — март)

ll квартал (апрель — июнь)

lll квартал (июль — сентябрь)

IV квартал (октябрь — декабрь)

Примечания 

Компьютерные игры 2016 года